Maubec ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Maubec (Isère) im Département Isère
Maubec (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne
Maubec (Vaucluse) im Département Vaucluse